Oktay Derelioğlu (Istambul, 17 de dezembro de 1975) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como atacante.

Carreira 
Oktay Derelioğlu integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 2000.

Naturais de Istambul
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Fatih Karagümrük S.K.
Futebolistas do Trabzonspor
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do Gaziantepspor Kulübü
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Futebolistas do Fenerbahçe SK
Futebolistas do Samsunspor
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Treinadores de futebol da Turquia